Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер